Арег:

 Арег — село на западе Арагацотнской области, Армения.
 Арег — восьмой месяц древнеармянского календаря.
 Арег — недействующий остановочный пункт (в прошлом станция) Южно-Кавказской железной дороги.